Обслуживание долга — платежи в счёт погашения ссуды, обычно ежемесячные
 Обслуживание государственного долга (см. Внешний долг)
 Коэффициент обслуживания долга